Rogers Cup 2005 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Монреале и Торонто, Канада на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 116-й раз в рамках серии ATP 1000; женское же соревнование проводится в 104-й раз и принадлежит к 1-й категории WTA.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах. Мужской турнир в этом году проводился в Монреале, а женский — в Торонто.

Соревнования прошли с 8 по 14 августа для мужчин и с 15 по 21 августа для женщин.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Роджер Федерер
 женский одиночный разряд —  Амели Моресмо
 мужской парный разряд —  Махеш Бхупати /  Леандер Паес
 женский парный разряд —  Синобу Асагоэ /  Ай Сугияма

Общая информация

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Рафаэль Надаль обыграл  Андре Агасси со счётом 6-3, 4-6, 6-2.
 Надаль выигрывает 9-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Агасси сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 89-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины одиночки 

 Ким Клейстерс обыграла  Жюстин Энен-Арденн со счётом 7-5, 6-1.
 Клейстерс выигрывает 6-й одиночный титул в сезоне и 27-й за карьеру в туре ассоциации.
 Энен-Арденн сыграла 5-й одиночный финал в сезоне и 34-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт обыграли  Энди Рама /  Йонатана Эрлиха со счётом 6-7(5), 6-3, 6-0.
 Блэк выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ульетт выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины пары 

 Анна-Лена Грёнефельд /  Мартина Навратилова обыграли  Кончиту Мартинес /  Вирхинию Руано-Паскуаль со счётом 5-7, 6-3, 6-4.
 Грёнефельд выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации. 
 Навратилова выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 175-й за карьеру за карьеру в туре ассоциации. На этом турнире она с разными партнёршами побеждает в 5-й раз (до этого в 1981-82, 1985 и 2003 годах).

См. также 
 Canada Masters

 ATP Тур 2005 года
 WTA Тур 2005 года

 Серия ATP Masters
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Август 2005 года
2005